Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх 2000 года прошли 16 и 17 сентября. Это был дебют вида спорта в программе летних игр.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

См. также